Giuseppe Grassi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Grassi (Politiker) (1883–1950), italienischer Politiker
 Giuseppe Grassi (Radsportler) (* 1942), italienischer Radrennfahrer und Weltmeister